Мирна се може односити на:

 Мирна (име), словенско женско име
 Мирна (митологија), личност из грчке митологије
 Мирна (Јадранско море), река у Хрватској, улива се у Јадранско море
 , река у Словенији, улива се у Саву
 , насеље и седиште истоимене општине у Словенији
 , општина у Словенији
 -{miRNA}-, енглеска скраћеница за микроРНК (миРНК) од енглеског -{microRNA}-